La Nogometna Premijer liga Bosne i Hercegovine 2014-2015 (abbreviata in Premijer liga BiH 2014-2015), conosciuta anche come BH Telecom Premijer liga Bosne i Hercegovine 2014-2015 per motivi di sponsorizzazione, è stata la quindicesima edizione del campionato della Bosnia Erzegovina ed è stata vinta dal , al suo secondo titolo di Premijer.

Capocannoniere del torneo fu Riad Bajić () con 15 reti.

Stagione

Novità 
Il Rudar Prijedor e il Leotar sono stati retrocessi dopo essersi piazzati agli ultimi due posti nella stagione 2013-2014. Al loro posto sono stati promossi lo Sloboda Tuzla, vincitore della Prva liga BiH 2013-2014, e il Drina Zvornik, vincitore della Prva liga RS 2013-2014.

Formula 
Le 16 squadre partecipanti si affrontarono in un girone di andata e ritorno, per un totale di 30 giornate. Al termine, la squadra campione di Bosnia ed Erzegovina è ammessa al secondo turno di qualificazione della UEFA Champions League 2015-2016. La seconda e la terza classificata sono ammesse al primo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2015-2016 insieme alla vincitrice della coppa nazionale. Le ultime due classificate retrocedono in Prva liga Federacija Bosne i Hercegovine o Prva liga Republike Srpske (a seconda della locazione).

Squadre partecipanti

Profili

Classifica 
 Vitez salvo grazie agli scontri diretti: Vitez - Mladost 2-0 e 0-1

Legenda:
      Campione di Bosnia ed Erzegovina e qualificato alla UEFA Champions League 2015-2016
      Qualificato alla UEFA Europa League 2015-2016
      Retrocesso in Prva liga Federacija Bosne i Hercegovine 2015-2016
      Retrocesso in Prva liga Republike Srpske 2015-2016

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

La classifica viene stilata secondo i seguenti criteri:
Punti conquistati
Differenza reti generale (solo per decidere la squadra campione, gli accessi alle coppe europee e le retrocessioni)
Reti totali realizzate (solo per decidere la squadra campione, gli accessi alle coppe europee e le retrocessioni)
Punti conquistati negli scontri diretti
Differenza reti negli scontri diretti
Reti realizzate in trasferta negli scontri diretti (solo se si confrontano due squadre)
Reti realizzate negli scontri diretti
Differenza reti generale
play-off

Risultati 
 03.08.2014 Sarajevo - Zvijezda 3-0 a tavolino: lo Zvijezda non era in regola coi pagamenti e la partita non è stata disputata.

Statistiche

Capoliste

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 Campionato bosniaco di calcio
 Prva liga FBiH 2014-2015 e Prva liga RS 2014-2015
 Kup Bosne i Hercegovine 2014-2015

Collegamenti esterni 
 Scheda su RSSSF
 claudionicoletti.eu

Calcio nel 2014
Calcio nel 2015
2014-2015